John Petersen kan henvise til:

 John Petersen (dansk politiker) – dansk tidligere borgmester i Ledøje-Smørum Kommune
 John Petersen (færøsk politiker) – færøsk fiskeri- og landbrugsminister
 John Petersen (fodboldspiller) – færøsk fodboldtræner og tidligere spiller
 John Petersen (musiker) – amerikansk trommeslager
 John Sander Petersen – dansk tidligere borgmester i Samsø Kommune